FHP steht als Abkürzung für:

 Fachhochschule Pforzheim, siehe Hochschule Pforzheim
 Fachhochschule Potsdam
 Bahnhof Heppenheim (Bergstr)

Abkürzung